Elona (slak), een geslacht van slakken
 Elona (game), videogame